Fernandão (1978–2014) — futebolista e treinador brasileiro
José Fernando Viana de Santana (1987) — futebolista brasileiro
Fernando Roscio de Ávila (1955) — ex-voleibolista brasileiro
Fernando Schaefer (????) — baterista brasileiro

Ver também
 Fernandinho

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de esportes
Desambiguações de música
Hipocorísticos